Henning steht für:

 Henning, ein deutscher Vorname und Familienname
 11012 Henning, Asteroid im Asteroidengürtel
 Henning & Andres, ab 1887 in Hannover auftretende Werkstatt für Kunstglasmalereien

Henning ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Henning (Arnstorf); Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Henning (Ruhstorf an der Rott); Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Henning (Schnaitsee); Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern

in Frankreich:
 Lieu-dit in der Gemeinde Marange-Zondrange, Département Moselle, Region Grand Est
 Lieu-dit in der Gemeinde Saint-Louis, Département Moselle, Region Grand Est

in Österreich:
 Henning (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland Bezirk Melk, Niederösterreich
 Henning (Gemeinde Strengberg), Ortsteil von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Henning (Gemeinde Kallham), Ortschaft der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

in den Vereinigten Staaten:
 Henning (Illinois), Ortschaft im Vermilion County
 Henning (Minnesota), Kleinstadt im Otter Tail County
 Henning (Tennessee), Kleinstadt im Lauderdale County
 Henning (West Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Greenbrier County

Siehe auch:
 Hennig
 Henningen
 Henninger